Lindeiner ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Lindeiner-Wildau (1832–1891), preußischer Generalmajor
 Hans-Erdmann von Lindeiner-Wildau (1883–1947), deutscher Politiker (DNVP)
 Hanns-Gero von Lindeiner (1912–1984), deutscher Politiker (CDU)